Liga Południa (ang. League of the South) – jest białą supremacjonistyczną organizacją, z siedzibą w Killen, Alabama, stwierdzają, że ostatecznym celem jest " wolna i niezależna republika południa”. Grupa definiuje południowe Stany Zjednoczone jako stany, które tworzyły dawną Konfederację (Alabama, Arkansas, Floryda, Georgia, Luizjana, Mississippi, Karolina Północna, Karolina Południowa, Teksas, Tennessee i Wirginia).  Twierdzi również, że jest ruchem religijnym i społecznym, opowiadającym się za powrotem do bardziej tradycyjnie konserwatywnej, chrześcijańskiej kultury Południa.

Historia 
Organizacja została założona w 1994 roku przez Michaela Hilla. Liga Południa została nazwana w nawiązaniu do Ligi Zjednoczonych Południowców, grupy zorganizowanej w 1858 roku w celu kształtowania południowej opinii publicznej oraz Lega Nord (Ligi Północnej), ruchu populistycznego z północnych Włoszech, którym LS inspirowała się. 

Wśród pierwszych członków byli profesorowie z Południa. Hill był brytyjskim profesorem historii i specjalistą w dziedzinie historii celtyckiej, jednak od tego czasu Hill porzucił prace nauczyciela. 

W 2000 roku grupa poparła Patricka Buchanana i Partię Reform. 

Z biegiem czasu poglądy grupy stały się bardziej ekstremalne, a członkowie założyciele Grady McWhiney i Forrest McDonald potępili przywództwo Michaela Hilla i opuścili organizację do 2004 roku.

Linki zewnętrzne 
"League of the South"  supremacist

Neo-Confederate League of the South Banned From Armed Protesting in Charlottesville 

https://web.archive.org/web/20080615205851/http://dixienet.org/New%20Site/corebeliefs.shtml

Partie i ugrupowania w Stanach Zjednoczonych
Neonazizm
Organizacje rasistowskie